Zhang Lin (ur. 1983) – chiński wioślarz
 Zhang Lin (ur. 1987) – chiński pływak
 Zhang Lin (ur. 1993) – chiński lekkoatleta, chodziarz